Рюдзю Нагаяма (, ) — японский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Японии, призёр чемпионата мира, чемпион Азии 2022 года.

Карьера 
В 2011 году стал победителем первенств Японии и мира среди кадетов. В 2012 году стал серебряным призёром, а в 2013 и 2015 годах — победителем первенства Японии среди юниоров. В 2012 году поднялся на высшую ступень на чемпионате Азии среди юниоров. В 2016 году стал бронзовым призёром, а в 2017—2018 годах — чемпионом Японии среди взрослых. В 2018 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. Является многократным победителем и призёром престижных международных турниров.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевал бронзовую медаль, переиграв в поединке за бронзу своего соотечественника Наохиса Такато.

Ссылки 

Чемпионы Японии по дзюдо
Чемпионы Азии по дзюдо